За оцінкою Федеральної служби державної статистики Російської Федерації станом на 2017 рік чисельність наявного населення Башкортостану становить 4 066 972 осіб. Міське населення становить 61,94 %. Густота населення — 28,45 осіб/км².

Демографія

Динаміка зміни чисельності

Народжуваність

Природний приріст 

27 % населення Башкортостану проживають в місті Уфа і прилеглому до нього Уфимському районі. Найменш щільно населеними є Зілаїрський (3 осіб/км²), Бєлорєцький (3,7 осіб/км²) і Бурзянський (4 осіб/км²) райони. Найбільша щільність сільського населення в Уфимському (37 осіб/км²), Кармаскалинському (30 осіб/км²), Чишминському (29 осіб/км²) і Туймазинському (27 осіб/км²) районах.

За попередніми підсумками Всеросійського перепису населення 2010 року:
 міського населення — 2 461,5 млн осіб;
 сільського населення — 1 610, 6 млн осіб;
 питомої ваги міського населення — 60,4 %;
 питомої ваги сільського населення — 39,6 %;

Національний склад

Динаміка етнічного складу населення

Чисельність основних етносів

Національний склад міських поселень

Національний склад районів Башкортостану

Мови 
96,4 % (за переписом 2002) населення Башкортостану користуються російською мовою, натомість володіють башкирською лише 25,75 % (2002), а татарською — 34 % (2002) населення.

Див. також 
 Українці в Башкортостані
 Євреї в Башкортостані

Примітки

Література 
 Давлетшина З. М. Татарское население Башкортостана: этнодемографическое исследование. Уфа: Гилем, 2001. ISBN 5-7501-0235-1 
 Янгузин Р. З. Этнический состав населения Башкортостана (по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.) — Уфа: Китап, 2007, 124 стр., ISBN 978-5-295-04114-3 

 
Башкоростан